Goslar steht für:

 Goslar, Stadt in Niedersachsen
 Landkreis Goslar, Landkreis in Niedersachsen
 Goslar (Schiff), deutsches Schiff der Handelsmarine

Goslar ist der Familienname folgender Personen:
 Emma Goslar (1848–1923), deutsche Heimatschriftstellerin
 Hannah Pick-Goslar (1928–2022), deutsche Holocaustüberlebende, Freundin von Anne Frank
 Hans Goslar (1889–1945), deutscher Journalist und Nationalökonom
 Julio Goslar (1883–1976), deutscher Kirchenmusiker
 Jürgen Goslar (1927–2021), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Lotte Goslar (1907–1997), deutsch-US-amerikanische Tänzerin

Siehe auch:
 Koslar (Begriffsklärung)